Seebachalm steht für:

 Obere Seebachalm, Alm im Defereggental
 Untere Seebachalm, Alm im Defereggental